Furnace (zu deutsch Ofen) ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Furnace (Indiana)
 Furnace (Kentucky)
 Furnace (Maryland)
 Furnace (Tennessee)
 Furnace (Virginia)
 Furnace Creek (Kalifornien)

im Vereinigten Königreich:
 Furnace (Ceredigion), Wales
 Furnace (Carmarthenshire), Wales
 Furnace (Argyll and Bute), Schottland

Personen:
 Sam Furnace (1954–2004), US-amerikanischer Jazz- und Blues-Saxophonist

Schiffe der Royal Navy:
 HMS Furnace (1695)
 HMS Furnace (1740)
 HMS Furnace (1779)
 HMS Furnace (1797)

Filme:
 Furnace – Flammen der Hölle

Siehe auch
 Elizabeth Furnace 
 Vesuvius Furnace